Świadkowie Jehowy w Somalii – niewielka społeczność wyznaniowa w Somalii, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy. Działalność prowadzą tu nieoficjalnie, z tego powodu szczegółowa liczebność członków wyznania nie jest podawana do wiadomości publicznej. Obecnie sprawozdanie z działalności w tym kraju dołączane jest do ogólnego z 33 krajów, gdzie działalność Świadków Jehowy jest ograniczona prawnie lub zakazana. Działalność miejscowych głosicieli koordynuje etiopskie Biuro Oddziału.

Historia 
Pierwszymi Świadkami Jehowy, którzy regularnie prowadzili działalność kaznodziejską w Somalii, byli misjonarze z Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead. Pierwszy z nich Dean Haupt przyjechał do stolicy Somalii Mogadiszu w 1957 roku, jednak po kilku miesiącach musiał wyjechać za granicę.

W 1959 roku działało 4 głosicieli i w tym samym roku do Somalii wysłano z Włoch misjonarzy absolwentów Szkoły Gilead – Vito, Fern i Angelo Fraese i Arturo Leverisa. Również oni działali głównie w stolicy. Zainteresowała się tym wyznaniem grupa Włochów mieszkających wówczas w tym kraju. Jednak do roku 1962 większość z nich opuściła Somalię, dlatego nie można było zorganizować zboru. Z powodu napiętej sytuacji politycznej misjonarze byli zmuszeni w roku 1962 opuścić Somalię. W 1965 roku działało 9 miejscowych głosicieli. 

W kwietniu 1988 roku przeprowadzili się do Mogadiszu filipińscy współwyznawcy – Ricardo Malisci wraz z żoną. Działali oni w tym kraju przez dwa lata, prowadząc działalność głównie wśród obcokrajowców. Świadkowie Jehowy wydają publikacje w języku somalijskim. W tym języku dostępny jest także oficjalny serwis internetowy – jw.org.

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 Rocznik Świadków Jehowy (sprawozdania z poszczególnych lat) 
 „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”: coroczne sprawozdania z działalności
 Global Freemasonry in the balance of Islam – Jehovah's Witnesses in the balance; Muhammad Harb, Abdul Sami Hrawi, Gabriel Farah, wyd. Faculty of Theology in Cairo (1407 AH/1987) 

Somalia
Chrześcijaństwo w Somalii
Religia w Somalilandzie